Buzenko ist der Familienname folgender Personen:

 Mykola Buzenko (* 1991), ukrainischer Boxer
 Mykyta Buzenko (* 1990), ukrainischer Eishockeyspieler